Le sigle SVR peut signifier :
 Service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie,
 , un label de musique chilien
 SVR, album commun des rappeurs français Kaaris et Kalash Criminel, sorti en 2022
 , maison d'édition chez 
 
  (abrégé SvR), série de jeux vidéo représentant le catch de la fédération  (WWE)
 SVR, Sevran (93270)
 SVR, un laboratoire dermatologique français créé en 1962 par un couple de pharmaciens, Simon et Robert Véret
 Stratifié Verre Résine (abrégé Sabrégé SVR), matériau de fabrication
Special Vehicle Racing, la division sport du constructeur automobile Jaguar Land Rover